L'Afrique a un incroyable talent est une émission de télévision africaine produite par Péri Cochin (PériscoopMedia). Il s'agit de l'adaptation en Afrique francophone de l'émission britannique Britain's Got Talent.

Présentation 
Comme les autres versions étrangères, L'Afrique a un incroyable talent est un concours de talents artistiques (magie, acrobatie, danse, foot, tissus aérien, contorsion, chant, cracheur de feu, etc.) sélectionné par un jury, qui vise à servir de tremplin à la carrière des candidats.

Le gagnant du programme gagne 10 000 000 francs CFA. Le partenaire officiel, Nescafé, propose également un deuxième prix, qui offre la chance à un autre candidat finaliste de remporter 3 000 000 CFA grâce au vote du public sur Internet juste après la finale.

Présentée par Konnie Touré et Daouda Sané et tournée à Abidjan (Côte d'Ivoire), l'émission compte dans son jury Fally Ipupa, Angélique Kidjo, et Claudia Tagbo.

Elle est diffusée chaque vendredi (ou samedi en fonction des pays) pendant dix semaines dans plus de 25 pays de l'Afrique francophone via les chaînes partenaires A+ en panafricain, Canal 2 International au Cameroun, l’ORTM au Mali, la RTB au Burkina Faso, la RTI en Côte d’Ivoire et TFM au Sénégal.

Saisons

Saison 1 

Selon sa page facebook, l'émission a démarré le  et s'est terminée le . La finale a fait participer 12 candidats dont les gagnants sont les Frères Sylla. Ils ont remporté la somme de 10 millions FCFA. La liste des candidats par émission est la suivante:

 Émission 1

- Moine Shaolin Youaleu Tchemagoue Paul

- Gogo de Neira

- Pipis de Kati

- Elaj Keita

- Agibou

- Marietou

- Alvila Brothers

- Clémentine

- Bones Breakers

 Émission 2

- Nsona Nvuemba

- Sene Africa Thiaroye

- Stephane Mbeuki

- Abdoulaye Bah

- Potau

- Trio Salsa

- Jumeaux Lo

- Les Daltons

- Danseuses de Fally

- Enfants Sourds

 Émission 3

- Dexter

- Julienne Toualy

- Augustin Vounougou

- Ricky Soh

- Les frères Sylla

- Elise Kaboré

- Vision Royale

- Sexy Boys

- Thibaut

- Marionnettes géantes de Boromo

- Bamba Fossini

 Émission 4

- Fabrice et Tia

- Aaninka

- Fabris

- Heaven Singers

- Kardiato Kamara

- R Maxi

- Lumière d'Afrique

- Magicien Timite

- Yaus Marcel Clark

- Titi Kone

- Bangoura

- Moustafa

 Émission 5

- Gullo

- Compagnie Lagognin

- Compagnie Dankufisa

- Alain & Régine

- Sorel

- Djaroule

- Karell

- BMX

- Real Boyz

- Mamadou Aidara alias Junior

- Bakin Gado

- Sen Girk

- Bénédicte Bolago

- Aboubacar Keita

- Planche Kato

- Thierry Olemba

- Billie Phillipe Urmes

- Crazy Boys

- Mohammed Bangoura

- Suadu

- Amlimanou Nana

Les émissions 6 7 et 8 représentent la demi finale. L'émission 9 est la finale de l'émission avec les 12 candidats suivants:

- Thibaut Magicien du Bénin

- Nsona chanteuse de la RDC et petite fille de Papa Wemba

- Les Frères Sylla acrobate de la Guinée Conakry

- Bak'in Gado Conteurs de la Côte d'Ivoire

- Junior Mamadou Aidara Acrobate de Sénégal

- Julienne chanteuse de la Côte d'Ivoire

- Bone Breakers Contortionniste

- Clémentine danseuse du Cameroun

- Lumière d'Afrique Acrobates du Mali

- Djaroule Danseur du Gabon

- Suadu Chanteuse du Sénégal

- Vision Royale danseurs

Saison 2 
La saison 2 est diffusée depuis le . Nouveauté lors de cette saison, il est désormais possible aux téléspectateurs de jouer à des jeux via leurs téléphones afin de gagner des prix.

Audiences

Notes et références

Articles connexes 
 Got Talent
 Connie Talbot
Twiiter de l'émission
Chaîne Youtube officiel de l'émission
Facebook de l'émission

Got Talent
Émission de télévision de divertissement
Émission de télévision créée en 2016